Cecilius ou Cécilius est un nom propre d'origine latine qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Cecilius, francisé en Cécilius (avec accent aigu) est un prénom masculin désuet.

Cecilius ou Cécilius peut être aussi un patronyme

Saint chrétien 
 Cecilius de Carthage († 211), prêtre à Carthage dans l'actuelle Tunisie, amena saint Cyprien à la foi orthodoxe ; fêté le 3 juin.

Autres personnalités  
 Cécilius de Calacte, auteur de l'époque augustéenne
 Cecilius Bion, (), nommé par Pline l'Ancien parmi les écrivains qu'il a mis à contribution. 
 Cecilius Calvert (°1605 – †1675),  Baltimore, colonisateur anglais qui fut le premier propriétaire de la province du Maryland.

Références